Divaldo Matos de Oliveira, popularmente conhecido como Divaldinho Mattos, é um divulgador espírita brasileiro.

Há vários anos milita no Movimento Espírita e é idealizador e fundador de várias instituições em Votuporanga, no interior do Estado de São Paulo.

Dirige o Grupo Espírita Maria de Nazaré desde 1982 e os seus departamentos:
Centro Espírita Paulo de Tarso;
Centro Espírita Fé Amor e Caridade;
Centro Espírita Iracema Laço Veronezzi;
Núcleo Assistencial Espírita Auta de Souza;
Comunidade Espírita Joanna de Angelis;
Lar Beneficente Celina e a
Casa Editora Espírita Pierre-Paul Didier.

Como orador tem visitado inúmeras cidades no país e esteve também, várias vezes, em trabalho de divulgação doutrinária na Colômbia e em Portugal.

Espíritas do Brasil